Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 1631 — резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, принятая 27 октября 1961 года и касающаяся непосредственного принятия Мавритании в члены Организации Объединенных Наций.

Резолюция была принята большинством в числе 68 голосов, 13 проголосовали против, 20 воздержались, Кипр не голосовал.

Результаты голосования 
Результаты голосования были следующими:

Примечания 

Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН